

Баянбай — аул, Бурабайський район, Акмолинська область
 Баянбай — село, Саркандський район, Жетисуська область